Hartwigstraße steht für:

 Hartwigstraße (Bremen), Schwachhausen
 Hartwigstraße (Bremerhaven), Geestemünde
 Hartwigstraße (Hannover), Mitte
 Hartwigstraße (Ruhland) in Ruhland
 Hartwigstraße (Uelzen) in Uelzen